Nora – zdrobnienie polskiego imienia Eleonora
 Nora – imię żeńskie
 nora – kryjówka zwierzęca
 Nora – zespół muzyczny
 Nora – utwór literacki Henrika Ibsena
 Nora – dom państwa Weasleyów w serii książek „Harry Potter”
 Nora – album muzyczny kwartetu Zbigniewa Seiferta
 Nora – kolonia fenicka na Sardynii
 Nora – średniowieczne miasto z czasów sułtanatu Ifat na terenach Etiopii

Miejscowości i gminy w Szwecji 
 Nora – miejscowość w Szwecji, w regionie Örebro
 Gmina Nora – gmina w Szwecji, w regionie Örebro

Miejscowości i gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Nora – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Nora – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nuckolls
 Nora (ang. Nora Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Nora (ang. Nora Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Nora (ang. Nora Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Nora (ang. Nora Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure

Inne 
 Nora – wyspa archipelagu Dahlak w Erytrei

Zobacz też 
 Narodowa Organizacja Radykalna – popularnie NORA
 Nohra